Ernst Vollert ist der Name folgender Personen:

* Ernst Vollert (Verleger) (1855–1931), deutscher Verlagsbuchhändler
 Ernst Vollert (Jurist) (1890–1977), deutscher Jurist und Ministerialbeamter